Гарнь́є (Ґарнь́є) може означати:

Ім'я 
 Гарньє (пом. 973 году) — маркграф Валансьєна в 973 році, брат Рено де Монса.

Прізвища

Складова топонімів 
 Ле-Мені-Гарньє, Ле-Мені-Ґарньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш.
 Шато-Гарньє, Шато-Ґарньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна.
 Ла-Невіль-Гарньє, Ла-Невіль-Ґарньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза.

Інше 
 Опера Гарньє () або Палац Гарньє (Palais Garnier) — оперний театр у Парижі, який також відомий під назвами Паризька опера () та Гранд-опера ().
 Ґарньє (фр. Editions Garnier Frères) — французьке видавництво (1833—1983) та відома паризька книгарня.
 Ґарньє () — французька парфюмерно-косметична фірма, підрозділ групи «L'Oréal».